Konstmästare är ett föråldrat begrepp som kan syfta på:

 Konstmästare - en tidigare titel inom Bergskollegium för bergsmekaniker
 Konstmästare - ospecifikt begrepp för en skicklig yrkesman
 Konstmästare - person som gör konststycken, exempelvis akrobat eller cirkusartist
 Konstmästare - person kunnig inom de hemliga konsterna, exempelvis en häxmästare